|}

Die Bahnstrecke Palermo–Agrigento ist die älteste Bahnstrecke auf Sizilien. Sie wurde gebaut, um die Hauptstadt Palermo mit den sizilianischen Schwefelbergbaugebieten und der Hafenstadt Porto Empedocle zu verbinden. Zwischen Palermo und Fiumetorto ist die Strecke Bestandteil der Eisenbahnachse Berlin–Palermo.

Geschichte 

Die ersten Teilabschnitte zwischen Palermo und Fiumetorto wurden durch die Gesellschaft „Società Vittorio Emanuele“ erbaut, die bereits für den Bau mehrerer Bahnstrecken in Süditalien verantwortlich zeichnete. Der Bauabschnitt zwischen Palermo und Bagheria ist gleichzeitig der älteste Bahnstrecke Siziliens.

Der Bau der Eisenbahnstrecke ins Landesinnere nach erfolgte vorrangig, um den Abtransport von Schwefel aus den großen Bergwerken bei Lercara in die Seehäfen zu verbessern. Der Lückenschluss erfolgte 1876, nun war auch Porto Empedocle direkt von Palermo aus erreichbar.

Ende 1933 erfolgten bei Agrigento umfangreiche Umbauarbeiten. Vom heutigen Bahnhof Agrigento Bassa erfolgte der Bau einer kurzen Stichstrecke zum neuen Bahnhof Agrigento Centrale. Gleichzeitig wurde zwischen Agrigento Bassa und Porto Empodocle ein Dreischienengleis errichtet. Der Personenverkehr ab Argento Bassa erfolgte seitdem nur noch durch Schmalspurzüge, die ab Porto Empedocle weiter nach Castelvetrano verkehrten.

Der Personenverkehr zwischen Agrigento Bassa und Porto Empedocle wurde 1977, mit Einstellung der Schmalspurstrecke eingestellt und das Dreischienengleis auf Normalspur umgebaut.

Die gesamte Strecke wurde in den 1980er-Jahren elektrifiziert.

Im Dezember 2017 wurde die Variante di Lercara eröffnet. Zwischen Castronovo di Sicilia und Roccapalumba-Alia wurde die alte Trasse stillgelegt und durch eine Neubauabschnitt ersetzt. Kernstück ist der neue 2.800 Meter lange Lercara-Tunnel. Die Neubaustrecke mündet vor dem, im Bau befindlichen, Trennungsbahnhof Lercara Diramazione in die Bahnstrecke Caltanissetta Xirbi–Roccapalumba-Alia ein.

Bedienung 
Seit 2014 wird der Abschnitt Agrigento Bassa und Porto Empedocle wieder regelmäßig mit historischen oder modernen Sonderzügen befahren. Im März 2016 wurde der Haltepunkt Empedocle Succursale (ehemals an der Schmalspurstrecke gelegen) wiedereröffnet.

Bildergalerie

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana, Fascicolo linea 156
 Romualdo Giuffrida: Lo Stato e le ferrovie in Sicilia. (1860–1895) (= Storia economica di Sicilia. Bd. 8). Sciascia Editore, Caltanissetta u. a. 1967.
 Giuseppe Barone: Le vie del Mezzogiorno. Donzelli, Roma 2002, ISBN 88-7989-684-9.
 Francesco Maggiore Perni: Delle strade ferrate in Sicilia. Amenta, Palermo 1861, Digitalisat.

Weblinks 

 ferroviekaos.it – Betreiber der Museumsbahn Agrigento Bassa–Porto Empedocle

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien